Hécate — personagem da mitologia grega
 Estreito de Hecate — estreito no Canadá
 PGM Hecate II — fuzil do exército francês
 100 Hécate — asteroide

Desambiguação
Desambiguações de topônimos